László Fekete peut désigner :
 László Fekete (1950-1994), ancien joueur de football hongrois, né à Bodrogszegi et ayant évolué notamment pour le DVTK.
 László Fekete (1954-2014), ancien joueur de football hongrois, né à Budapest et ayant évolué notamment pour le club du Újpesti Dózsa.